Der MG ZS ist nach dem 2015 eingeführten MG GS das zweite SUV der chinesischen Automarke MG. Er wird bei SAIC gebaut.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde im November 2016 im Rahmen der Guangzhou Auto Show vorgestellt. Seit März 2017 wird es in China verkauft. Seit November 2017 wird das SUV auch im Vereinigten Königreich angeboten. Europapremiere hatte der Wagen im Mai 2017 auf der London Motor Show. Um eine Verwechslung mit dem zwischen 2001 und 2005 angebotenen MG ZS auszuschließen, sollte der Fünfsitzer in Großbritannien ursprünglich als MG XS vermarktet werden. Diese Pläne wurden jedoch im Herbst 2017 verworfen. Eine überarbeitete Version ist seit Oktober 2019 im Handel. Die Verbrennerversion wird seit Juni 2022 in Frankreich und seit September 2022 in Deutschland angeboten.

Auf der Guangzhou Auto Show im November 2018 wurde mit dem MG eZS das erste Elektroauto der Marke vorgestellt. Zwischen 2019 und 2022 wurde es in China verkauft. Im Januar 2020 debütierte die batterieelektrische Version auf der Vienna Autoshow. Sie wird seitdem in Österreich als "MG ZS EV" zu Preisen ab 31.790 Euro verkauft. Anfang 2021 kam sie auch in Deutschland in den Handel. Ein Facelift mit zwei verschiedenen, im Vergleich aber größeren Akkukapazitäten (50 und 70 kWh) folgte im Oktober 2021.

Im September 2021 wurde die Baureihe in Indien als MG Astor eingeführt.

Technische Daten 
In China stehen als Antriebsvarianten ein 1,0-Liter-Ottomotor mit  und ein 1,5-Liter-Ottomotor mit  zur Verfügung. Beide Motoren stehen auch in Frankreich und im Vereinigten Königreich zur Auswahl, sie leisten mit  bzw.  jedoch etwas weniger.

Der eZS wird von einem  starken Elektromotor angetrieben. Die elektrische Reichweite gibt MG mit 335 km nach dem NEFZ-Fahrzyklus an.

Werte in eckigen Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland 1.717 MG ZS neu zugelassen worden. 2022 waren es 3.446 Einheiten – davon 495 mit Verbrennungsmotor.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kombi
Elektroautomodell